El topónimo Famalicão puede referirse a varios lugares de Portugal:

 Famalicão - freguesia del municipio da Guarda.
 Famalicão - freguesia del municipio de Nazaré.
 Vila Nova de Famalicão - ciudad y municipio del distrito de Braga.
 Vila Nova de Famalicão - freguesia sede del municipio anterior.